5900 Jensen
Desigualdade de Jensen
Jensen Beach
Poul Jensen, astrônomo dinamarquês.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos

he:ינסן